Shaft kan syfta på:
 Shaft – en amerikansk långfilm från 2000

Geografi

Iran 

 Shaft (kommunhuvudort), Gilan, 
 Shaft (shahrestan), delprovins i Gilan,